Michael Devaney ist der Name von

* Michael Devaney (Leichtathlet) (1891–1967),  US-amerikanischer Hindernis-, Mittel- und Langstreckenläufer
 Michael Devaney (Rennfahrer) (* 1984), irischer Autorennfahrer